Бридж — картярська командна гра.
Бридж (музика) — розділ музичного твору, який контрастує за своїм змістом оточуючим розділам і готує перехід (або повернення) до основної музичної теми.
Вейн Брідж (англ. Wayne Bridge, 5 серпня 1980) — англійський футболіст
 Гарбор-Брідж (значення)
 Айрон-Брідж
 Маррі-Брідж () — місто в штаті Південна Австралія .
 Брідж Бойз, «Брідж Бойз» () — нігерійський футбольний клуб з Лагоса. 
 Стемфорд Брідж